Лос Агриос има више значења:

 Лос Агриос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Агриос, Ел Туле (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Агриос (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику